Беар () — французская фамилия. Известные носители:
 Беар, Ги (1930—2015) — французский шансонье, композитор и поэт.
  (род. 1984) — британская актриса.
 Беар, Эмманюэль (род. 1963) — французская актриса, активистка правозащитного движения.